

Cinema 
 11:11 La paura ha un nuovo numero (11:11) – film del 2004 diretto da Michael Bafaro

Musica 
 11:11 – album di Regina Spektor del 2001
 11:11 – album di Maria Taylor del 2005
 11:11 – album di Mac Lethal del 2007
 11:11 – album di Rodrigo y Gabriela del 2009
 11:11 – album dei Come
 11:11 – singolo di Kim Tae-yeon del 2016
 11:11 – album di Maluma del 2019
 11:11 – album dei Rodrigo y Gabriela del 2009